Dit is een lijst van planetoïden 91701-91800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91701) - || 1999 TS142 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91702) - || 1999 TX142 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91703) - || 1999 TS143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91704) - || 1999 TQ145 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91705) - || 1999 TR145 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91706) - || 1999 TV145 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91707) - || 1999 TH146 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91708) - || 1999 TF147 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91709) - || 1999 TG148 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91710) - || 1999 TZ149 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91711) - || 1999 TP150 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91712) - || 1999 TW150 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91713) - || 1999 TD152 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91714) - || 1999 TW153 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91715) - || 1999 TA154 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91716) - || 1999 TG154 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91717) - || 1999 TL155 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91718) - || 1999 TX155 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91719) - || 1999 TD156 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91720) - || 1999 TJ156 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91721) - || 1999 TQ157 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91722) - || 1999 TW157 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91723) - || 1999 TD158 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91724) - || 1999 TK158 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91725) - || 1999 TM158 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91726) - || 1999 TE159 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91727) - || 1999 TH162 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91728) - || 1999 TM162 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91729) - || 1999 TG163 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91730) - || 1999 TP163 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91731) - || 1999 TJ164 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91732) - || 1999 TK164 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91733) - || 1999 TO164 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91734) - || 1999 TM166 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91735) - || 1999 TM171 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91736) - || 1999 TN172 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91737) - || 1999 TW172 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91738) - || 1999 TE174 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91739) - || 1999 TA175 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91740) - || 1999 TX177 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91741) - || 1999 TL178 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91742) - || 1999 TE179 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91743) - || 1999 TA180 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91744) - || 1999 TD183 || 11 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91745) - || 1999 TF184 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91746) - || 1999 TL185 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91747) - || 1999 TT185 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91748) - || 1999 TA186 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91749) - || 1999 TV186 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91750) - || 1999 TR187 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91751) - || 1999 TX188 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91752) - || 1999 TB189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91753) - || 1999 TN189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91754) - || 1999 TO189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91755) - || 1999 TQ189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91756) - || 1999 TT189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91757) - || 1999 TN190 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91758) - || 1999 TR190 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91759) - || 1999 TU191 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91760) - || 1999 TX191 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91761) - || 1999 TZ191 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91762) - || 1999 TH192 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91763) - || 1999 TN192 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91764) - || 1999 TV193 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91765) - || 1999 TE194 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91766) - || 1999 TK194 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91767) - || 1999 TH196 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91768) - || 1999 TQ196 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91769) - || 1999 TS198 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91770) - || 1999 TE200 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91771) - || 1999 TW202 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91772) - || 1999 TD203 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91773) - || 1999 TL203 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91774) - || 1999 TT203 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91775) - || 1999 TH206 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91776) - || 1999 TJ206 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91777) - || 1999 TM206 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91778) - || 1999 TG208 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91779) - || 1999 TL208 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91780) - || 1999 TH211 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91781) - || 1999 TR212 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91782) - || 1999 TO214 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91783) - || 1999 TQ216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91784) - || 1999 TV216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91785) - || 1999 TU217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91786) - || 1999 TB219 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91787) - || 1999 TZ219 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91788) - || 1999 TG221 || 2 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91789) - || 1999 TH221 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91790) - || 1999 TF222 || 2 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91791) - || 1999 TD223 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91792) - || 1999 TM223 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91793) - || 1999 TR227 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91794) - || 1999 TG228 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91795) - || 1999 TP228 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91796) - || 1999 TE230 || 3 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91797) - || 1999 TF233 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91798) - || 1999 TT233 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91799) - || 1999 TE234 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91800) - || 1999 TK234 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten